Liești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Liești (Galați), Gemeinde im Kreis Galați

 Liești (Priponești), Dorf im Kreis Galați
 Liești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea